Ян И́нгемар Сте́нмарк (, род. 18 марта 1956 года в Юэшё, коммуна Стуруман, Швеция) — шведский горнолыжник, специализировавшийся в слаломе и гигантском слаломе. Многими специалистами и спортсменами рассматривается как сильнейший специалист технических дисциплин в истории горнолыжного спорта.

Двукратный олимпийский чемпион 1980 года в слаломе и гигантском слаломе. Является вторым после итальянца Густава Тёни спортсменом, который завоевал в горнолыжном спорте три Кубка мира (1975/76, 1976/77 и 1977/78). Ещё шесть раз за карьеру Стенмарк занимал второе место в общем зачёте Кубка мира. При этом если бы в годы выступления Стенмарка использовалась современная система подсчёта очков, в которой в зачёт спортсмена идут все результаты, швед мог бы рассчитывать ещё на несколько побед в общем зачёте Кубка мира.

Первый иностранный представитель не северных лыжных дисциплин, которому была вручена престижнейшая норвежская Хольменколленская медаль (1979).

Стенмарк родился в Лаппланде. Его семья переехала в Тернабю, когда ему было 4 года. Он встал на лыжи в 5 лет и в 8 выиграл свои первые национальные соревнования.

Рекорд соревнований 
Этапы Кубка мира среди мужчин Стенмарк выигрывал 86 раз. На втором месте австриец Марсель Хиршер. Выигрывал Стенмарк только в двух дисциплинах — в слаломе и гигантском слаломе. Стенмарк также лидирует по количеству попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира за карьеру (155 раз). По общему количеству побед на этапах Кубка мира Стенмарка 11 марта 2023 года обошла американка Микаэла Шиффрин.

Трёхкратный обладатель Кубка мира в 1976—1978 годах. Победитель всех этапов Кубка по гигантскому слалому в 1977—1978 (7 из 7) и 1978—1979 (10 из 10). В 1979—1980 Стенмарк выиграл 10 из 11 этапов Кубка по гигантскому слалому.

Стенмарку также принадлежит рекорд самого большого отрыва от второго места на этапе Кубка мира. 4 февраля 1979 года в гигантском слаломе в Ясне Стенмарк выиграл у занявшего второе места Бояна Крижая 4,06 сек.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира 
С 1948 по 1980 год все олимпийские горнолыжные турниры также являлись и чемпионатами мира по горнолыжному спорту. С 1954 по 1980 год медали чемпионата мира в комбинации вручались без проведения отдельных стартов, по итогам выступления горнолыжников в скоростном спуске, слаломе и гигантском слаломе (при этом комбинация не входила в олимпийскую программу, но медали чемпионата мира всё равно вручались по итогам олимпийских стартов)

Кубок мира

Завоёванные Хрустальные глобусы 
 Общий зачёт — 3 раза: 1976, 1977, 1978
 Слалом — 8 раз (рекорд среди мужчин и женщин): 1975—1981, 1983
 Гигантский слалом — 8 раз (рекорд среди мужчин и женщин): 1975—1981, 1984

Победы на этапах Кубка мира (86)

Личная жизнь 
В 1984—1987 годах был женат на сотруднице Lufthansa Анн Увхаген, у пары есть дочь, которая родилась в 1984 году.

В 2016 году женился на финке Тарье Олли, с которой встречался около 10 лет, у пары есть дочь, родившаяся в 2008 году.

Примечания

Ссылки 
 Ингемар Стенмарк на сайте МОК
 Профиль Стенмарка на сайте ski-db.com
 Журнал «Лыжный спорт». Стенмарк.

Горнолыжники Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту